Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Guillermo Vilas 2–6, 7–65, 6–2, 7–61.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)

  Raúl Ramírez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1976